Erixon Danso – calciatore olandese
 Kevin Danso – calciatore austriaco
 Mamadou Danso – calciatore gambiano